Die First Division 1937/38 war die vierte Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger APOEL Nikosia. Alle fünf Teilnehmer erreichten dieselbe Position wie im Vorjahr.

Modus 
Nach dem Rückzug von Olympiakos Nikosia und Anorthosis Famagusta wurde die Saison mit fünf Mannschaften durchgeführt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Es wurden jedoch nur insgesamt zwölf Spiele ausgetragen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus - List of Final Tables auf rsssf.com

1937
Fußballsaison 1937/38